

Informatica
 Telegram – servizio di messaggistica istantanea multipiattaforma, usato per inviare messaggi tramite Internet

Musica
 Telegram – album di Björk del 1997
 Telegram – canzone rappresentante la Germania all'Eurovision Song Contest 1977
 Telegram – EP di Kate Miller-Heidke del 2000